Bernweiler steht für:

 Bernweiler (Ostrach), Ortschaft im Ortsteil Habsthal der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 den deutschen Namen der Gemeinde Bernwiller im Département Haut-Rhin in Frankreich